Non Stop — пятый студийный альбом российской поп-группы REFLEX.

Реакция критиков 
Алексей Мажаев из агентства InterMedia дал альбому положительную оценку. Хитами альбома рецензент назвал песни «Мне трудно говорить», «Падали звёзды» и «Потому что не было тебя». По его мнению, «большинство остальных песен тоже по-своему неплохи, но к ним нужно привыкать, вслушиваться, а радиодеятели обычно предпочитают хватать то, что лежит на поверхности». Рэп, который исполняет DJ Silver в песне D.I.S.C.O -2, рецензент назвал «очень 'смыслово' облегчённым». «Гордостью» Вячеслава Тюрина журналист назвал песню Acka Raga. Он считает, что «не все слушатели эту гордость разделят, но сложно спорить с тем, что регги с восточным колоритом в исполнении 'Рефлекса' - это как минимум неожиданная затея». К неудачным трекам альбома Мажаев отнёс песни «Дельфин», D.I.S.CO -2 и «Это Новый Год».

Список композиций

Участники записи 
 Ирина Нельсон — вокал, бэк-вокал
 Алёна Торганова — бэк-вокал
 Григорий Розов (DJ Silver) — рэп
 Антон Тюрин (Funkmaster) — гитара, аранжировка
 Андрей Слончинский (Zlon) — гитара, аранжировка
 Вячеслав Тюрин — аранжировка, продюсирование
 Анатолий Бецков — аранжировка

Ссылки 
 
 
  на iTunes

Примечания 

Альбомы группы REFLEX